Trew est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Abdias Trew (1597-1669), mathématicien allemand
Antony Trew (1906-1996), officier et écrivain sud-africain
Beatrice Trew (1897-1976), femme politique canadienne de la Saskatchewan
Christoph Jakob Trew (1695-1769), médecin et botaniste allemand
Kim Trew, homme politique canadien de la Saskatchewan
 (né en 1932), homme politique conservateur britannique
 (né en 1954), homme d'affaires anglais
 (né en 1941), homme politique sud-africain
William Trew (1878-1926), joueur de rugby gallois

Toponyme

Trew, hameau de  dans les Cornouailles

Voir aussi
Andrew Trew Wood (1826-1903), homme d'affaires et parlementaire canadien
Gare de Trew and Moy, ancienne gare de l'Irlande du Nord

Homonymie de patronyme